Yokouchi ist der Familienname folgender Personen:

 Akinobu Yokouchi (* 1967), japanischer Fußballspieler
 Shōji Yokouchi (1933–1996), japanischer Pop- und Jazzmusiker 
 Shōmei Yokouchi (1942–2020), japanischer Politiker